Провулок Тараса Шевченка — назви вулиць в населених пунктах Україні, названі на честь Т. Г. Шевченка.
 Провулок Тараса Шевченка — провулок у Києві
 Провулок Тараса Шевченка — провулок у Ковелі
 2-й провулок Тараса Шевченка — провулок у Прилуках

Див. також 
 Провулок Шевченка
 Вулиця Шевченка

Провулки